Anthony Wilding, detentore del titolo, ha battuto nel challenge round Herbert Roper Barrett che si è ritirato sul punteggio di 6–4, 4-6, 2–6, 6–2.

Tabellone

Challenge round

Turni preliminari

Finali

Primi turni

Sezione 1

Sezione 2

La nazionalità di A Popp è sconosciuta.

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1911